Жагоров — фамилия.

Известные носители 
 Жагоров, Антон Афанасьевич (1914—2002) — советский спортсмен и тренер по конному спорту, Заслуженный тренер СССР.
 Жагоров, Иван Иванович (1987—2007) — российский актёр.
 Жагоров, Наурызбек Дуйсенбайулы (род. 1998) — казахстанский футболист, полузащитник.